Тёмный Конь — комплекс тёмных туманностей в созвездии Змееносца. По форме похожа на лошадь, отсюда и название. При хорошем небе заметна невооружённым взглядом. В комплекс входят туманности Barnard 63, Курительная трубка и Змея. Одна из них — Трубка — является областью активного звездообразования.

История открытия 
Несколько лет назад редактор журнала Astronomy Ричард Берри, просматривая фотографии Млечного Пути, обнаружил большой тёмный участок, который своими очертаниями напомнил ему лошадь.

Примечания

Ссылки 
 Тёмные туманности и как их наблюдать

Тёмные туманности